Сезон 2012-13  — 22-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 6 июля 2012 года. Победителем Евролиги во второй раз стал российский клуб из Екатеринбурга «УГМК».

Участники 
Предыдущий победитель Евролиги валенсийский клуб «Рос Касарес» по финансовым соображениям отказался от участия в турнире.

Формат 
Формат Евролиги состоит из трёх этапов. На первом этапе 21 команда делятся путём жеребьёвки на 3 группы по 7 команд. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По итогам группового турнира составляется сводная таблица команд, занявших в своих группах с 1 по 5-е место, где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды занявшие с 1 по 14-е место классифицируются в плей-офф: 1-е место — 14-е место, 2 — 13, 3 — 12, 4 — 12 и т. д. где играют до трех побед по системе 1+1+1, 15 -ая команда — организатор финального турнира освобожден от стадии плей-офф. Последним этапом является турнир Финал восьми, на котором семь лучших команд плюс хозяин турнира, собираются в одном городе, где разыгрывают чемпионский титул.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

MVP недели

Сводная таблица 

 * — «УГМК» как организатор финальной части освобождён от 1/8 финала.

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center;"
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч<small>19 февраля
!width=70|2 матч<small>22 февраля
!width=70|3 матч27 февраля
|-
| align=left style="background: gold;"|  Спарта энд К ||2 — 0 || align=left|  Муниципал ||91 : 84 ||68 : 63 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  Фенербахче ||2 — 0 || align=left|  Юни Дьёр ||93 : 61 ||77 : 68 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  Галатасарай ||2 — 0 || align=left|  ЗВВЗ УСК ||49 : 48 ||78 : 63 ||
|-
| align=left style="background: gold;"|  Гуд Энджелс ||2 — 0 || align=left|  Перфумериас Авенида ||82 : 68 ||74 : 64 ||
|-
| align=left style="background: gold;" |  Бурж Баскет ||2 — 1 || align=left|  Висла Кэн-Пак || 54 : 57||50 : 38 || 66 : 59
|-
| align=left| Надежда ||0 — 2 || align=left style="background: gold;"|  ССС Польковице ||71 : 74 ||70 : 76 ||
|-
| align=left style="background: gold;" |  Фамилья ||2 — 1 || align=left|  Ривас Экополис ||69 : 63 ||47 : 75 || 79 : 75 OT
|}

 Финал восьми 

Финал восьми розыгрыша чемпионата Евролиги состоялся в Екатеринбурге (Россия) в ДИВС «Уралочка» с 18 по 24 марта 2013 года. Решение об организаторе финальной части было объявлено 30 октября 2012 года, «УГМК» стал хозяином турнира и был освобожден от плей-оффа.

 Групповая стадия 
 Группа A 

 Группа В 

 Плей-офф 

 Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира (по версии сайта Евробаскетбол) 
  Анна Крус (Ривас Экополис)
  Дайана Таурази (УГМК)
  Энджел Маккатри (Фенербахче)
  Кэндис Паркер (УГМК)
  Тина Чарлиз (Висла)

 Состав победителей 

 Лидеры сезона 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе